korting
afkalven of afkalving
duinafslag of kustafslag
veiling bij afslag
afrit
afslag (golf)
afslag (muntslag)